Zawody rozpoczynające Puchar Świata w skokach narciarskich 2017/2018 odbyły się w Wiśle w dniach 18–19 listopada. Gospodarzem była skocznia imienia Adama Małysza.

Kwalifikacje do pierwszego konkursu indywidualnego wygrał zwycięzca klasyfikacji generalnej ubiegłego sezonu Stefan Kraft przed Stephanem Leyhe i Junshirō Kobayashim. W kwalifikacjach wystartowało w sumie 72 zawodników, ponieważ zgłoszony do startu Ville Larinto nie pojawił się, a Zeno Di Lenardo nie mógł wystąpić z powodu braku punktów w Pucharze Kontynentalnym i Pucharze Świata.

W konkursie drużynowym triumfowała reprezentacja Norwegii, w której skład weszli kolejno Johann André Forfang, Anders Fannemel, Daniel-André Tande i Robert Johansson. Na drugim miejscu sklasyfikowane zostały ex aequo reprezentacje Polski (w składzie: Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Maciej Kot, Kamil Stoch) i Austrii (Daniel Huber, Clemens Aigner, Michael Hayböck, Stefan Kraft). Na starcie, podobnie jak w kwalifikacjach, nie pojawił się Ville Larinto, a w miejsce kontuzjowanego Vojtěcha Štursy został zgłoszony Tomáš Vančura. W samych zawodach były trzy dyskwalifikacje z powodu nieprzepisowego kombinezonu.

Konkurs indywidualny wygrał Junshirō Kobayashi wyprzedzając o nieco ponad dwa punkty Kamila Stocha, który na drugie miejsce awansował z ósmej pozycji zajmowanej po pierwszej serii. Trzecią lokatę wywalczył Stefan Kraft.

Skocznia

Program zawodów

Jury 
Dyrektorem konkursów podczas zawodów Pucharu Świata w Wiśle była Agnieszka Baczkowska oraz z ramienia Międzynarodowej Federacji Narciarskiej, dyrektor zawodów Pucharu Świata, Walter Hofer. Jego asystentem był, podobnie jak w innych oficjalnych zawodach organizowanych przez FIS, Borek Sedlák. Sędzią technicznym był Pekka Hyvärinen, a jego asystentem – Martin Brunner. Kontrolą sprzętu zajmował się Sepp Gratzer.

Wyniki

Kwalifikacje do konkursu indywidualnego

Konkurs drużynowy

Konkurs Indywidualny

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna Pucharu Świata

Klasyfikacja generalna Pucharu Narodów

Bibliografia

Przypisy 

Wisła
Puchar Świata w skokach narciarskich w Wiśle
2017 w polskim sporcie